Ferdinand av Österrike kan syfta på bland andra:

 Ferdinand I, 1503-1564, tysk-romersk kejsare.
 Ferdinand av Tyrolen, Ferdinand II, 1529-1596, ärkehertig av Österrike, son till Ferdinand I.
 Ferdinand II, 1578-1637, tysk-romersk kejsare, sonson till Ferdinand I.
 Ferdinand, "kardinalinfanten", 1609-1641, infant av Spanien och Portugal, ärkehertig av Österrike.
 Ferdinand III av Toskana, 1769-1824, storhertig av Toskana.
 Ferdinand I av Österrike, 1793-1875, österrikisk kejsare.
 Ferdinand av Österrike-Este (I)